Godomar (zoon van Gebicca) (- na 411)
 Godomar I (- ca. 476), zoon van de koning van de Bourgondiërs, Gundioch, vermoedelijk koning van het deelkoninkrijk in Vienne
 Godomar II (- na 534), laatste koning van de Bourgondiërs